Nido Universal Machines, tegenwoordig Aebi Schmidt Nederland
 Nationaal Instituut voor Diergeneeskundig Onderzoek, tegenwoordig Sciensano